Зимний чемпионат 2014 () — 103-й розыгрыш чемпионата Коста-Рики по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Ссылки 
 Официальный сайт
 Зимний чемпионат 2014 на rsssf.com

2014
Коста-Рика
Спорт в Коста-Рике в 2014 году